Трембовецький Аполлон Павлович — український педагог, журналіст, краєзнавець, громадсько-політичний діяч.
 Трембовецький Іван Юрійович (* 1983) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.